Татино —  остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Расположен на западной окраине деревни Татино в Новгородском районе Новгородской области.

Бывшая станция. В настоящее время (не позднее 2005 г.) станция упразднена и преобразована в остановочный пункт, боковые пути разобраны. Низкая боковая платформа, расположенная у разобранного восточного бокового пути, не используется, посадка и высадка пассажиров осуществляется непосредственно с насыпи.

До 23 октября 2012 г. включительно на остановочном пункте  останавливались все проходящие через него пригородные поезда. В связи с капитальным ремонтом пути на участке Рогавка — Вяжище — Предузловая-Павловская  движение пригородных поездов сообщением Новгород-на-Волхове — Новолисино, Павловск, Санкт-Петербург-Витебский — Новгород-на-Волхове отменено на участке Рогавка — Новгород-на-Волхове с 24 октября 2012 г. по 25 апреля 2013 г. После ремонта пути движение пригородных поездов было возобновлено. С 7 ноября 2013 г. до 25 апреля 2014 г. движение вновь закрыто в связи с реконструкцией участка Радофинниково—Рогавка. Движение поездов из Санкт-Петербурга и Новолисина осуществляется только до станции Радофинниково.(уточнить источник)

Ссылки 
  
 О.п. Татино на Викимапии

Расписание пригородных поездов 

 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района